Le terme lophophore peut désigner :
 le lophophore, un organe, caractère commun des Lophophorés qui regroupe les brachiopodes, les ectoproctes et les phoronides ;
 Lophophorus un genre d'oiseaux ;
 Lophophora  un genre de la famille botanique des Cactaceae.

Références